Богатићи може да се односи на:

 Богатићи (Источно Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Република Српска, БиХ
 Богатићи (Трново, Федерација Босне и Херцеговине), насељено мјесто у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ